— аркадная видеоигра 1988 года, разработанная и выпущенная Data East, которая позже была портирована на Nintendo Entertainment System.

Описание 

Cobra Command представляет собой сайд-скроллер, в котором игрок управляет тяжёлым бронированным вертолётом. Цель игры пролететь через шесть этапов, уничтожая вражеские танки, пушки, подводные лодки и катера.

Есть миссии в Суматре, Яве, Борнео, Южно-Китайское море, Сиам и штаб-квартире противника.

Версия для NES 
NES-версия Cobra Command, которая была выпущена в том же году, что и аркадная игра, немного похожа, однако, в отличие от аркадной игры, NES-версия не прокручивается автоматически, а её игровой процесс похож на Choplifter, поскольку главная цель для каждого уровня — спасти всех заложников. Также на протяжении всей игры вертолёт игрока можно модернизировать, приземляясь в определенных местах.

См. также 
 Аркада
 DECO Cassette System
 Nintendo Entertainment System

Ссылки 
 Cobra Command на  Killer List of Videogames
 Cobra Command на Arcade History

Примечания 

Компьютерные игры 1988 года
Многопользовательские и однопользовательские игры
Игры для NES
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Data East
Компьютерные игры, изданные Data East